Еваново — название нескольких населённых пунктов:
 Еваново — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Еваново — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Еваново — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Еваново — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.
 Еваново — деревня в Молоковском районе Тверской области.